Il doppio del torneo di tennis Bolton Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jeff Coetzee e Jim Thomas che hanno battuto in finale Melle Van Gemerden e Peter Wessels 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Jeff Coetzee /  Jim Thomas (Campioni)
 Travis Parrott /  Tripp Phillips (primo turno)

 Johan Landsberg /  Rogier Wassen (primo turno)
 Rik De Voest /  Harel Levy (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bolton Challenger 2004